Hikarigaoka – quartiere e parco di Tokyo (Nerima)
 Hikarigaoka – stazione metropolitana di Tokyo